Christodoulou ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Christodoulou (* 1989), britischer Automobilrennfahrer
 Andreas Christodoulou (* 1997), zypriotischer Fußballspieler
 Antreas Christodoulou (* 1995), zypriotischer Basketballspieler
 Charalambos S. Christodoulou (* 1964), Botaniker

 Demetrios Christodoulou (* 1951), griechischer Mathematiker und Physiker
 Evangelia Christodoulou (* 1983), griechische Sportgymnastin
 Fanis Christodoulou (* 1965), griechischer Basketballspieler 
 Monika Christodoulou (* 1985), griechische Musikerin und Komponistin, siehe Monika (Sängerin)
 Petros Christodoulou (* 1960), griechischer Wirtschaftswissenschaftler
 Riki Christodoulou (* 1988), britischer Rennfahrer
 Theofanis Christodoulou (* 1965), griechischer Basketballspieler